Magyar Filmdíj a legjobb díszlet- vagy látványtervezőnek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb díszlet- vagy látványtervezőnek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb díszlet- vagy látványtervezőnek (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában